Joculator (geslacht) een geslacht van slakken
 Jongleur (joculator)